Ginkel ist der Familienname folgender Personen: 
 Andrew Van Ginkel (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Anton Willem van Ginkel (1830–1853), niederländischer Maler
 Emil Ginkel (1893–1959), deutscher Schriftsteller
 Jessica Ginkel (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Johan Godfried van Ginkel (1827–1863), niederländischer Maler  
 Marco van Ginkel (* 1992), niederländischer Fußballspieler
 Oskar van Ginkel (1882–1949), deutscher Generalleutnant 
 Sandy van Ginkel (1920–2009), niederländisch-kanadischer Architekt

Siehe auch:
 Ginkell
 Kinkel